Elektrosokk-terápia
 Elektrosokk (kábítási mód mészárláskor)
 Elektrosokk (Supergirl)